Giovanni Carlone ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Carlone (Maler, 1590) (1590–1630), italienischer Maler aus Genua
 Giovanni Carlone (Maler, 1636) (1636–1713), italienischer Maler aus Rovio